IAMI est un sigle, qui peut correspondre à :
 Indian Association for Medical Informatics,
 Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company,
 insuffisance artérielle des membres inférieurs.